

Geografia 
 IJ – lago, in precedenza baia, dell'Olanda Settentrionale
 Ij – città dell'Iran in provincia di Estahban.

Sigle 
 Infinite Jest

Codici 
 IJ – codice vettore IATA di Great Wall Airlines
 IJ – codice ISO 3166-2:ID di Irian Jaya (Indonesia)

Religione 
 I.J. – Suore di San Francesco Saverio (Istituzione Saveriana)

Altro 
 IJ – digramma corrispondente in olandese al fonema 
 IJ – targa automobilistica della Contea Down (Regno Unito)